Sibylla – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Sibilla
Sibylla – genere di mantidi della famiglia Hymenopodidae
168 Sibylla – asteroide della fascia principale